Густина се може односити на:
 Густину, масу јединичне запремине.
 Густину становништва, средњи број становника на површини одређеног подручја.
 Густину магнетског флукса, је мера магнетског тока по јединици површине.
 Густину вероватноће, функција која се користи у теорији вероватноће и статистици.